Termin  ima više značenja.

 Hondroitinska B lijaza, enzim
 CHNB-TV